La DFB-Pokal 1998-1999 è stata la 56ª edizione della Coppa di Germania, 64 squadre si sfidarono dal 20 agosto 1998 al 6 giugno 1999. In finale il SV Werder Bremen sconfisse il  5 – 4 ai rigori conquistando il quarto trofeo della sua storia.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.08.1998

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.08.1998

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.08.1998

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17.09.1998

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22.09.1998

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.09.1998

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.10.1998

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.10.1998

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.11.1998

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.12.1998

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|02.12.1998

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.03.1999

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.03.1999

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.06.1999

Werder Bremen(4º successo)

Note

Voci correlate 
 Bundesliga 1998-1999

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
Edizioni della Coppa di Germania